El término Almirante de la Flota puede referirse, en esta enciclopedia:

 en España, al Almirante de la Flota, un oficial general responsable de las unidades de la Armada Española.
 en Estados Unidos, al Almirante de la Flota, un rango de la Armada de los Estados Unidos. Actualmente está en desuso.
en Reino Unido, al Almirante de la Flota, un rango de la Armada británica que actualmente solo se otorga de forma honorífica.
en la Unión Soviética, al Almirante de la Flota de la Unión Soviética, un cargo honorífico de la Armada Soviética.